Arle és una ciutat de la Provença.
 El comtat d'Arle fou un estat medieval del sud de França dels segles  i X.
 El regne d'Arle va succeir el comtat d'Arle; fou anomenat també regne de les Dues Borgonyes i regne de Borgonya i Provença.
 Concili d'Arle, nom de cinc concilis celebrats a Arle.
 Concili d'Arle del 314
 Concili d'Arle del 353
 Concili d'Arle del 475
 Concili d'Arle del 1234
 Concili d'Arle del 1263